Het RGB-kleursysteem is een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van de drie primaire kleuren Rood-Groen-Blauw, uitgaande van additieve kleurmenging. De hoeveelheid van elke primaire kleur die benodigd is om de mengkleur te verkrijgen, wordt uitgedrukt in een getal dat meestal uit 8 bits bestaat en kan variëren tussen 0 en 255. Voor HTML-toepassingen, cascading style sheets en scalable vector graphics (gebruikt op internet) wordt hiervoor veelal het hexadecimale stelsel gebruikt, waarbij de hoeveelheid van elke primaire kleur kan variëren tussen 00 en FF. In toepassingen waar een hogere kwaliteit vereist wordt worden ook wel 12, 16 of nog meer bits per kleur gebruikt, waarmee kleurwaardes tussen 0 en 4095 resp. 0 en 65535 of nog meer aangegeven kunnen worden. Zo bevatten RAW-bestanden van digitale camera's meestal 12 bits-kleurwaarden.

Hexadecimale kleurcodering (RGB) 

De kleuren worden opgebouwd uit drie primaire additieve kleuren rood, groen en blauw, vandaar de afkorting RGB. De hoeveelheid van een kleur ligt in tussen 00 (=0, niets van die kleur) en het hexadecimale FF (=255, alles van die kleur). De ondergrond is zwart (geen licht).

In dit RGB-kleursysteem wordt de kleur uitgedrukt in totaal zes hexadecimale cijfers. Hiermee kunnen 166 kleuren, oftewel 16.777.216 kleuren, gecodeerd worden.
De eerste twee cijfers geven de hoeveelheid van de kleur rood aan. FF0000 is zuiver rood: . De tweede twee cijfers geven de hoeveelheid van de kleur groen aan. 00FF00 is zuiver groen: . 0000FF is ten slotte zuiver blauw: . Zuiver zwart:  en wit:  worden aangegeven met 000000 respectievelijk FFFFFF. De combinaties 010101, 020202, 030303 enzovoorts zijn verschillende tinten grijs.

Er is ook een verkorte notatie, waarbij per kleur maar één hexadecimaal teken gebruikt wordt, hier is FFF zuiver wit, F00 rood enzovoorts. Met deze verkorte notatie kunnen 163=4096 kleuren worden weergegeven.

Anders dan bij verf is geel in dit kleurensysteem, dat gebaseerd is op licht met additieve kleuren, geen primaire kleur. Groen echter juist wel.
Door combinaties van hoeveelheid intensiteit per kleur ontstaan zeer veel mogelijkheden.

Kleurbereik RGB

Gesorteerde kleurtabel

Van zwart naar kleur

Van wit naar kleur

Van wit naar zwart

Beperkingen aan RGB-waarde 
Niet alle 16.777.216 verschillende combinaties van RGB-waarde zullen resulteren in 16.777.216 verschillende kleurweergaven op een computerscherm. Het zal duidelijk zijn dat dit afhangt van de middelen waarmee de kleur getoond wordt. De 216 combinaties van de RGB-waarde die bestaan uit de getallen 00, 33, 66, 99, CC, FF geven op veel schermen een correcte kleurweergave, de tussenliggende (16.777.000) RGB-waarden zullen niet altijd nauwkeurig zijn.

Zie ook 
 Lijst van HTML-kleuren - Alle HTML-kleuren bij naam en RGB-code.
 Kleurenkiezer

Externe link 
 RGB/CMYK convertor: converteert tussen RGB en CMYK.

Kleur
Standaard